Plai ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Plai (Avram Iancu), Dorf im Kreis Alba
 Plai (Gârda de Sus), Dorf im Kreis Alba
 Plai (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara
 Plai (Mehedinți), Dorf im Kreis Mehedinți
 Plai (Prahova), Dorf im Kreis Prahova
 Plai (Suceava), Dorf im Kreis Suceava

Plai ist der Familienname von:
 Daniel Plai (* 1994), rumänischer Rugby-Union-Spieler

Siehe auch:
 Play
 Pley (Begriffsklärung)